A 2010. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 26-án rendezték Whistlerben. A verseny lefolyását köd, havazás és a meleg is nehezítette. A versenyt a német Maria Riesch nyerte meg, aki ezzel második aranyérmét szerezte az olimpián. A Magyarországot képviselő Döme Zsófia a 44., Berecz Anna a 45. helyen végzett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2010. évi téli olimpiai játékokon